Курдиста́н (, ; дословно: «страна курдов») — этногеографическая и историческая область на Ближнем Востоке.

Бóльшая часть курдских земель расположена на стыке Армянского и Иранского нагорий, а также на территориях Верхней Месопотамии.

Территорию в основном населяют курды, являющиеся коренными жителями. Определенных и фиксированных границ Курдистан не имеет.

В источниках термин впервые встречается в XII веке. Одно из первых использований термина «Курдистан» относится к 1120 году.

Столица — Амед (Диярбакыр), находящийся в северной части Курдистана. Сегодня курды контролируют лишь ок. 20% земель Курдистана.

Этимология 

В источниках термин впервые встречается начиная с XII века. Впервые засвидетельствовано у армянского историка Маттеоса Урхаеци и в сельджукских хрониках XII века.

Термин буквально означает «земля (страна) курдов». Окончание на -стан в слове «Курдистан» — это суффикс, используемый в иранских языках и означающий «страна».

История

Античное время 
В древности в этом регионе жили различные группы, среди которых гутии, хурриты, маннейцы и армяне. Первоначальная родина меннейцев была расположена к востоку и югу от озера Урмия, примерно в центре современного Мехабада. Регион попал под персидское правление во время правления Кира Великого и Дария I.

Как отмечает «Энциклопедия ислама», южнее озера Ван находился область Корчайк и земли курдов Хаккари, которые географически относятся к Армении, хотя и не всегда были подвластны армянам.

Царство Кордуена, возникшее в результате упадка империи Селевкидов, было расположено к югу и юго-востоку от озера Ван, между Персией и Месопотамией. Племена кардухов занимали холмистую местность вдоль верхнего Тигра недалеко от ассирийской и мидийской границ, в современном западном Курдистане. Согласно энциклопедии «Ираника», ряд авторов считают кардухов предками курдов, однако более вероятно, что таковыми были куртии.

Кордуэна стала вассальным государством Рима в 66 году до н.э. и оставался в союзе с римлянами до 384 года нашей эры. После 66 г. до н. э. он проходил еще 5 раз между Римом и Персией. Кордуэна была расположена к востоку от Тигранакерта, то есть к юго-востоку от современного Диярбакыра (юго-восточная часть современной Турции). Царство просуществовало с 595 г. до н.э. по 653 г. н.э., будучи независимым c 189 по 90 года до н.э. Кардухи, по некоторым источникам, говорили на древнеиранском языке.

Средневековье 
Одно из самых ранних упоминаний фразы «земля курдов» встречается в сирийском христианском документе поздней древности, описывающем истории ассирийских святых Ближнего Востока, таких как Абдишо. Когда сасанидский марзпан спросил Мар Абдишо о его происхождении, он ответил, что, по словам его родителей, они были родом из Хаззы, деревни в Ассирии. Однако позже язычники изгнали их из Хаззы и поселили в Таманоне, который, по словам Абдишо, находился на земле курдов. Таманон расположен к северу от современной ирако-турецкой границы, в то время как Хазза находится в 12 км к юго-западу от современного Эрбиля. В другом отрывке того же документа регион реки Хабур также определен как земля курдов. Согласно Аль-Мукаддаси и Якуту аль-Хамави, Таманон был расположен на юго-западных или южных склонах горы Джуди и к югу от Джизре. Другие географические упоминания о курдах в сирийских источниках встречаются в хронике Зукнин, трудах Михаила Сирина и Бар Гебрея. Они упоминают горы Карду, город Карду и страну Кардавайе.

С VIII по XIX века существовало большое количество разрозненных курдский династий, вождеств, эмиратов и княжеств.

В «Хронографии» армянского историка и хрониста XII века Маттеоса Урхаеци упоминаются события середины X века, о которых, как пишет автор, он узнал у «много раньше родившихся очевидцев и свидетелей и читая труды старых историков…». И здесь есть интересные сведения о драматических событиях 1032 года в Курдистане, которые происходили вокруг Урфы. Маттеос Урхаеци приводит слова из послания защитника Урфы военачальника Раиса Бала (Бал эль-Раиса) губернатору Фаркина Насыруддеулу: «Я нахожусь в очень трудном положении, и со мной весь Курдистан…».

Одно из первых упоминаний термина «Курдистан» в истории связано с султаном Санджаром, который создал в 1120 году провинцию под названием «Курдистан» между нынешними иранским Азербайджаном и Бахтиярией на территориях современных Ирака и Ирана. Провинция включала 5 вилайетов, содержащие 16 округов.

В Территориальных кодексах 1848 и 1867 годов провинция Курдистан была утверждена официально. В период конституционной монархии курдистанские регионы были наделены полномочиями депутатского представительства.

Новое время 
1834—1850 годах произошло Второе завоевание Курдистана турками. Курдские княжества были ликвидированы.

В 1915-1916 годах началась оккупация русскими территорий Восточного Курдистана в Иране.

30 декабря 1918 года в Стамбуле основано Общество за возрождение Курдистана, ставившее целью создание курдского государства.

В 1920-х годах основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в первые годы правления часто издавал указы и инструкции, содержащие слова «курды» и «Курдистан».

География 
Курдистан располагается на высокогорной местности Среднего Востока с богатым лесным массивом, множеством рек и плодородных долин. Растительный покров региона благоприятствует развитию животноводства. На плодородных почвах Курдистана произрастают разнообразные фрукты, овощи и зерновые культуры.

От исторической Армении отделена горной системой Тавр—Загрос.

Население 
Курдистан, разделённый между четырьмя государствами — Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, не имеет определённых естественных (природных) границ. Кроме собственно курдов в регионе проживают также азербайджанцы, арабы, армяне, ассирийцы, персы, турки и туркоманы.

Историческая демография 
До середины XX века проживало также немало евреев, впоследствии репатриировавшихся в Израиль. При этом ассирийцы и евреи (в меньшей степени, армяне) весьма сильно ассимилировались с курдами. Армяне же до начала XX века составляли значительную часть (местами большинство) населения восточных регионов современной Турции, ныне заселённых преимущественно курдами. Бо́льшая часть армянского населения была уничтожена в конце XIX—начале XX века (см. статьи Массовые убийства армян в 1894—1896 годах, Киликийская резня и Геноцид армян).

Этнический состав Курдистана по географическо-административным областям в пределах границ Севрского мирного договора 1920 года, в котором предусматривалось создание курдского национального государства с площадью в ок. 150 тыс. км² (без Вана, чье исключение из границ Курдистана оспаривалось курдскими делегатами):

Севрский договор предусматривал создание Курдистана лишь на небольшой части территории компактного проживания курдов. Так, еще на стадии согласования границ курдские делегаты отказались признавать исключение вилайета Ван из границ своего будущего государства.

Курдская государственность 

Создание Курдистана в качестве независимого государства предусматривалось условиями Севрского мирного договора от 10 августа 1920 года, однако на практике его условия не были реализованы.

Кроме того, в 1920-е годы на территории Северного Курдистана 3 года существовала самопровозглашённая Араратская Курдская Республика. В 1923—1929 годах на территории Азербайджанской ССР, на территории между НКАО и Армянской ССР, существовал Курдистанский уезд (также известный как Красный Курдистан), в 1930 году преобразованный в Курдистанский округ.

В 1946 году на территории Восточного Курдистана на короткое время была провозглашена Мехабадская республика. Среди курдов популярна идея создания «Большого Курдистана», то есть независимого государства на всей территории этнического Курдистана, а в качестве первого этапа — придания остальным частям Курдистана того же статуса, который ныне имеет пользующийся широкой автономией в Ираке Южный Курдистан.

Курдское государственное образование в виде автономии существует только на территории Южного Курдистана и Рожавы.

25 сентября 2017 года состоялся референдум о полной независимости Южного Курдистана. Явка составила 72 %. За независимость региона проголосовали 92,73 % избирателей.

16 октября 2017 года армия Ирака вошла в Киркук, находящийся под контролем курдов, и приказала курдам сложить оружие. Парламент Ирака вынес решение арестовать всех сподвижников Барзани. Турция, Иран и Ирак закрыли свои границы с Курдистаном. Курдистан находится в блокаде.

Во всех четырёх государствах компактного проживания курдов «курдский вопрос» остаётся самой актуальной нерешённой внутриполитической проблемой, решить которую ни одно из этих государств самостоятельно, без внешнеполитического балансирования, не может.

Экономика 
Саддам Хуссейн блокировал разведку нефти в районах проживания курдов. Поэтому до 2003 года нефть в Курдистане не добывалась. После свержения Саддама Курдистан получил возможность самостоятельно разрабатывать свои нефтяные ресурсы. С 2008 по 2016 год добыча нефти в Курдистане выросла до  баррелей в сутки.

Информационная политика 
Несмотря на отсутствие государства, в распоряжении курдов находятся крупные медиа-холдинги. К настоящему времени у курдов имеется более десятка спутниковых телеканалов, таких как: Рож ТВ, ММС, Науроз ТВ, Комала ТВ, Науроз, Курдистан ТВ, КурдСАТ, Гали Курдистан, Загрос ТВ, Тишк ТВ, Курд 1, Стерк ТВ, Нуча ТВ, Ронахи ТВ, Арьян ТВ, Медия Хабер, Зарок ТВ и другие.

Примечания

Литература 
 
 Шамилов А. Дым-Дым. М. 1974.
 Besikci, Ismail. Selected Writings [about] Kurdistan and Turkish Colonialism. London: Published jointly by Kurdistan Solidarity Committee and Kurdistan Information Centre, 1991. 44 p. Without ISBN
 
 King, Diane E. Kurdistan on the Global Stage: Kinship, Land, and Community in Iraq (Rutgers University Press; 2014) 267 pages; Scholarly study of traditional social networks, such as patron-client relations, as well as technologically mediated communication, in a study of gender, kinship, and social life in Iraqi Kurdistan.
 Öcalan, Abdullah, Interviews and Speeches [about the Kurdish cause]. London: Published jointly by Kurdistan Solidarity Committee and Kurdistan Information Centre, 1991. 46 p. Without ISBN
 Reed, Fred A. Anatolia Junction: a Journey into Hidden Turkey. Burnaby, B.C.: Talonbooks [sic], 1999. 320 p., ill. with b&w photos. N.B.: Includes a significant coverage of the Turkish sector of historic Kurdistan, the Kurds, and their resistance movement. ISBN 0-88922-426-9

Ссылки 

 Иракский Курдистан
 
 Курдский правозащитный портал
 
 Карта Курдистана
 

 
Несостоявшиеся государства
Разделённые регионы